Un Groenlandais est un habitant du Groenland.
 Le groenlandais est la langue officielle du Groenland.
 Le groenlandais est le nom d'une race de chien.